Žarevo ou Zarevo peuvent désigner :
Žarevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Zarevo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška